Avtovo fait référence :
 à la station de métro de Saint-Pétersbourg Avtovo ;
 à l'okroug municipal Avtovo dans le district de Kirovsky.